Зябликов — фамилия; имеет женскую форму .
 Зябликов, Александр Иванович (1912—1989) — советский футболист; арбитр.
 Зябликов, Владимир Алексеевич (1925—1955) — советский футболист.

